Följande kända personer har efternamnet Fabricius:

 Adam Fabricius, dansk historiker
 Anna Cecilie Fabricius (1749–1820), dansk författare och översättare
 David Fabricius, tysk astronom
 Eric Fabricius, svensk-finsk etolog
 Ernst Fabricius (1857–1942), tysk arkeolog och antikhistoriker
 Jacob Fabricius (1704–1741), svensk amiralitetspastor, gift med Hedvig Charlotta Nordenflycht 
 Jacob Fabricius (medicinare) (1576–1652), tysk läkare
 Jakob Fabricius (tonsättare) (1840–1919), dansk tonsättare
 Jens Schow Fabricius (1758–1841), norsk amiral
 Johann Albert Fabricius, tysk klassisk filolog
 Johann Philip Fabricius, tysk missionär
 Johan Christian Fabricius, dansk zoolog
 Sara Fabricius som är mest känd under pseudonym Cora Sandel
 Johannes Fabricius, tysk astronom
 Gaius Fabricius Luscinus, romersk fältherre
 Hieronymus Fabricius, italiensk anatom
 Karl Fabricius, svensk professionell ishockeyspelare
 Knud Fabricius, dansk historiker
 Mikaela Fabricius-Bjerre (1969-2023), finländsk dressyrryttare
 Otto Fabricius, dansk zoolog

Se även 
 Fabritius

Efternamn som syftar på yrken